

Zestawienie wszystkich rozegranych meczów 
 Kliknięcie na wynik powoduje przejście do opisu danego spotkania.

Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: Niebieski = wygrana gospodarzy; Biały = remis; Czerwony = zwycięstwo gości.

Runda jesienna (30 lipca – 29 listopada) 
Źródło:
Źródło 2:

1. kolejka (29 lipca – 31 lipca)

2. kolejka (5 sierpnia – 6 sierpnia)

3. kolejka (12 sierpnia – 14 sierpnia)

4. kolejka (19 sierpnia – 20 sierpnia)

5. kolejka (24 sierpnia)

6. kolejka (27 sierpnia – 28 sierpnia)

7. kolejka (2 września – 4 września)

8. kolejka (10 września)

9. kolejka (16 września – 18 września)

10. kolejka (23 września – 24 września)

11. kolejka (30 września – 1 października)

12. kolejka (7 października – 8 października)

13. kolejka (14 października – 15 października)

14. kolejka (21 października – 23 października)

15. kolejka (28 października – 30 października)

16. kolejka (4 listopada – 6 listopada)

17. kolejka (12 listopada – 13 listopada)

18. kolejka (19 listopada – 20 listopada)

19. kolejka (25 listopada – 27 listopada)

Runda wiosenna (4 marca – 4 czerwca)

20. kolejka (4 marca – 5 marca)

21. kolejka (11 marca – 12 marca)

22. kolejka (18 marca – 19 marca)

23. kolejka (24 marca – 25 marca)

24. kolejka (31 marca – 2 kwietnia)

25. kolejka (8 kwietnia – 9 kwietnia)

26. kolejka (15 kwietnia)

27. kolejka (21 kwietnia – 22 kwietnia)

28. kolejka (28 kwietnia – 29 kwietnia)

29. kolejka (6 maja)

30. kolejka (12 maja – 13 maja)

31. kolejka (17 maja)

32. kolejka (20 maja – 21 maja)

33. kolejka (27 maja)

34. kolejka (3 czerwca)

Przypisy 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce - wyniki spotkań
2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
2015 w polskim sporcie
2016 w polskim sporcie